Сассанжі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 300 км на південний схід від Парижа, 75 км на південний захід від Діжона, 50 км на північ від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 72 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 169,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Офіційний сайт Сассанжі
 Сассанжі на сайті французького Національного інституту географії
 Сассанжі на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сассанжі на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сассанжі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сассанжі на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара